Абдалы Токбергенович Нуралиев (, род. 5 марта 1959 года, Казахская ССР) — казахстанский государственный деятель, депутат сената парламента Казахстана от Жамбылской области (с 2017 года).

Биография 
В 1981 году окончил Джамбулский технологический институт лёгкой и пищевой промышленности по специальности «инженер-механик».

1981—1982 гг. — мастер Жаксынского элеватора Тургайской области.

1982—1983 гг. — механик Жаксынского элеватора Тургайской области.

1987 г. — главный инженер Челгашинского элеватора Тургайской области.

1987—1988 гг. — директор Державинского элеватора Тургайской области.

1988 г. — директор Челгашинского элеватора Тургайской области.

1988—1989 гг. — главный инженер Краснознаменского элеватора Целиноградской области.

1989—1996 гг. — директор Бурненского хлебоприёмного предприятия Жуалынского района Жамбылской области.

1996—2001 гг. — президент Акционерного общества «Алтын дан».

2001—2003 гг. — заместитель акима Жуалынского района Жамбылской области.

2003—2007 гг. — аким Байзакского района Жамбылской области.

2007—2012 гг. — аким района Турара Рыскулова Жамбылской области.

Сентябрь 2012 г. — июнь 2015 г. — начальник управления сельского хозяйства Жамбылской области.

Июнь 2015 г. — июнь 2017 г. — заместитель акима Жамбылской области.

В июне 2017 года был избран депутатом сената парламента Республики Казахстан от Жамбылской области.

Награды 
 2021 (2 декабря) — Орден «Парасат»;

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте сената парламента Казахстана 

Выпускники Джамбулского технологического института лёгкой и пищевой промышленности
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Акимы районов Казахстана
Акимы Байзакского района
Члены партии «Аманат»